Mike Tomlak, kanadski hokejist, * 17. oktober 1965, Thunder Bay, Ontario, Kanada.

Tomlak je večino svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral štiri sezone za moštvo Hartford Whalers, v tem času je nastopil na 151-ih tekmah, na katerih je dosegel petnajst golov in dvaindvajset podaj. V sezoni 1998/1999 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, po konce sezone pa se je upokojil. Za kanadsko reprezentanco je igral na Mednarodnem turnirju 1985/1986, ko je na teh tekmah dosegel po en gol in podajo.

Pregled kariere

|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 82/83
|
| 70
| 18
| 49
| 67
|
| 26
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 83/84
|
| 64
| 24
| 64
| 88
|
| 21
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 84/85
|
| 66
| 30
| 70
| 100
|
| 9
|
| 9
| 3
| 7
| 10
|
| 9
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 85/86
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 89/90
|
| 70
| 7
| 14
| 21
|
| 48
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 90/91
|
| 15
| 4
| 9
| 13
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 90/91
|
| 64
| 8
| 8
| 16
|
| 55
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 91/92
|
| 39
| 16
| 21
| 37
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 91/92
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 92/93
|
| 38
| 16
| 21
| 37
|
| 56
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 93/94
|
| 79
| 44
| 56
| 100
|
| 53
|
| 4
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 94/95
|
| 63
| 27
| 41
| 68
|
| 54
|
| 15
| 4
| 5
| 9
|
| 8
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 95/96
|
| 82
| 11
| 32
| 43
|
| 68
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 96/97
|
| 47
| 8
| 23
| 31
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 97/98
|
| 82
| 19
| 32
| 51
|
| 62
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15
| 18
| 33
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |789
| bgcolor="#7FFF00" |233
| bgcolor="#7FFF00" |441
| bgcolor="#7FFF00" |674
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |535
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |69
| bgcolor="#7FFF00" |29
| bgcolor="#7FFF00" |50
| bgcolor="#7FFF00" |79
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |45
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Cornwall Royals
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti HK Olimpija